The Interceptor - Britse televisieserie uit 2015
 The Interceptor - naam van een schip uit Pirates of the Caribbean